La dynastie des Xia occidentaux, ou Xixia (西夏), est une dynastie chinoise fondée par les Tangoutes, ayant régné de 1032 à 1227 ;
 Le district de Xixia (西夏) est une subdivision administrative de la région autonome du Ningxia en Chine ;
 Le xian de Xixia (西峡) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme